Porthaninkatu est un nom de rue :

 Porthaninkatu, Helsinki
 Porthaninkatu, Turku
 Porthaninkatu, Kotka
 Porthaninkatu, Tornio